Фальсбур:

 Фальсбур — город и коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Фальсбур — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.